

Televisione 

 Studio Uno – programma televisivo Rai degli anni sessanta.
 Studio 1 – rete televisiva italiana.

Musica 

 Studio Uno – album di Mina del 1965.
 Studio Uno 66 – album di Mina del 1966.
 Studio 1 – album delle All Saints del 2006.
 Studio Uno – etichetta della casa discografica "Dee Jay Mix Distribuzioni S.r.l." con sede in Via Ravennate 959, 47023 – CESENA ed in Via Fioravanti 59/B, 40129 – BOLOGNA.